Kontener do magazynowania środków pianotwórczych  – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Przeznaczony jest do magazynowania  dużych ilości sorbentów i neutralizatorów używanych podczas likwidacji skutków katastrof chemicznych i ekologicznych zarówno na lądzie jak i na wodzie.

Cysterna wykonana ze stali nierdzewnej, którą zbudowano w postaci dwóch połączonych ze sobą zbiorników o pojemności 8500 l. Zbiorniki posiadają pokrywy wlewowe, pokrywę rewizyjną, zawór napełniania i opróżniania zakończony nasadą Storz75 (z możliwością założenia rozdzielacza), oraz zaworów do całkowitego opróżnienia. Zbiorniki posiadają wskaźniki poziomu napełnienia oraz zabezpieczenie przed przelaniem. Kontener posiada instalację elektryczną umożliwiającą oświetlenie platformy i powierzchni wokół kontenera na odległość 5 m z natężeniem 5 luksów.

Wyposażenie podstawowe 
 5 pomp do przetłaczania środków gaśniczych i neutralizatorów wraz z wężami ssawnymi i tłocznymi,
 8 zamykanych pojemników o pojemności 110 l każdy,
 8 wózków do transportu pojemników,
 3 ubrania kwaso-/ługo/odporne z rękawicami,
 3 pary butów chemoodpornych i  3 lekkie ubrania ochrony chemicznej wielokrotnego użytku.
Wyposażenie zamocowane w sposób trwały w zamykanym żaluzjami pojemniku zainstalowanym w przedniej części kontenera. Zabezpieczone jest przed przemieszczeniem i zainstalowane w sposób umożliwiający wykonanie zadań zarówno przy kontenerze na nośniku jak i na ziemi.

Dane techniczne

 Długość 6250 mm
 Szerokość 2500 mm
 Masa 3600 kg
 Masa całkowita 12100 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

magazynowania środków pianotwórczych